Comuna 13 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 13 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 13 de Cali, Colombia.
 Comuna 13 de Medellín, Colombia.